Il doppio  dell'IPP Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi erano i detentori del titolo, ma non potevano competere quest'anno a causa delle regole dell'ATP.

Dustin Brown e Martin Emmrich hanno battuto in finale 7–6(17), 0–6, [10–7] Henri Kontinen e Jarkko Nieminen.

Teste di serie

  Johan Brunström /  Ken Skupski (quarti di finale)
  Michael Kohlmann /  Alexander Peya (quarti di finale)

  Tomasz Bednarek /  Igor Zelenay (semifinali)
  Leoš Friedl /  David Škoch (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IPP Open 2010